Fabrizio De Chiara – pugile italiano
 Ghigo De Chiara – drammaturgo, critico letterario e sceneggiatore italiano
 Gianni De Chiara – giornalista e sceneggiatore italiano
 Paolo De Chiara – giornalista e scrittore italiano
 Vincenzo De Chiara – vescovo cattolico italiano